

Регламент

Переход во второй дивизион

Дополнительные показатели

Участники

Таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Константин Марков (Торпедо) — 20 (3)
 Владимир Плахтиенко (Тобол) — 20 (5)

Матчи

Урал-д – Тюмень-д 1:0

Урал-д – Металлург (К) 1:1

Урал-д – Тобол-Нефтехим 3:2

Металлург (А) – Металлург (К) 3:2

Динамо РБ – Таксист 1:4

Тобол – Торпедо 2:0

Магнитогорск – Шахтёр 1:0

Октан – Тюмень-д 2:1

Торпедо – Урал-д 3:2

Тобол-Нефтехим – Таксист 2:2

Тюмень-д – Динамо РБ 10:1

Магнитогорск – Металлург (А) 0:2

Шахтёр – Тобол 0:1

Тобол-Нефтехим – Динамо РБ 4:1

Октан – Металлург (К) 1:0

Тюмень-д – Таксист 1:5

Магнитогорск – Тобол-Нефтехим 1:5

Торпедо – Динамо РБ 7:1

Металлург (А) – Тобол 1:0

Октан – Шахтёр 4:1

Тюмень-д – Тобол-Нефтехим 2:1

Шахтёр – Урал-д 0:1

Таксист – Торпедо 4:3

Динамо РБ – Металлург (К) 1:4

Октан – Металлург (А) 1:0

Тобол – Магнитогорск 1:0

Металлург (К) – Таксист 1:2

Тобол – Октан 2:1

Тобол-Нефтехим – Торпедо 0:6

Динамо РБ – Шахтёр 2:3

Урал-д – Таксист 0:1

Тобол – Тюмень-Д 2:0

Тобол-Нефтехим – Октан 0:0

Торпедо – Металлург (А) 3:2

Металлург (К) – Шахтёр 4:0

Магнитогорск – Динамо РБ 0:0

Металлург (К) – Тобол 3:1

Таксист – Магнитогорск 2:0

Металлург (А) – Шахтёр 3:1

Октан – Торпедо 3:5

Тобол-Нефтехим – Металлург (К) 0:0

Динамо РБ – Металлург (А) 0:1

Торпедо – Тюмень-д 6:0

Шахтёр – Таксист 0:2

Октан – Урал-д 2:0

Тобол – Тобол-Нефтехим 2:1

Шахтёр – Тобол-Нефтехим 0:1

Металлург (А) – Таксист 1:1

Тобол – Динамо РБ 3:0

Металлург (К) – Тюмень-д 5:1

Торпедо – Магнитогорск 6:0

Магнитогорск – Урал-д 1:2

Торпедо – Металлург (К) 2:0

Тюмень-д – Шахтёр 4:0

Тобол-Нефтехим – Металлург (А) 3:0

Таксист – Тобол 4:1

Динамо РБ – Октан 2:0

Металлург (К) – Магнитогорск 4:2

Тюмень-д – Урал-д 0:1

Тобол-Нефтехим – Урал-д 1:1

Шахтёр – Торпедо 0:2

Металлург (А) – Тюмень-д 1:0

Октан – Таксист 0:2

Тюмень-д – Октан 1:3

Металлург (К) – Металлург (А) 0:1

Таксист – Динамо РБ 5:1

Торпедо – Тобол 4:0

Шахтёр – Магнитогорск 1:0

Урал-д – Торпедо 2:1

Таксист – Тобол-Нефтехим 3:1

Динамо РБ – Тюмень-д 0:0

Тобол – Шахтёр 7:2

Металлург (А) – Магнитогорск 3:0

Динамо РБ – Тобол-Нефтехим 0:2

Металлург (К) – Октан 0:0

Таксист – Тюмень-д 7:1

Металлург К. – Урал-Д 2:1 

2008